Strength Integrity Brotherhood — третій студійний альбом американської групи 25 ta Life, який був випущений 24 березня 2009 року.

Композиції 
 Heroin Demon - 2:59
 Stay Up - 3:57
 Kept Blind - 4:17
 You Don't Like Me I Don't Like You - 2:10
 Crazy B.N.I. - 4:10
 Insults & Misery - 1:36
 Don't Forget the Struggle... -  2:33
 Hellbound - 4:23
 We're All Guilty - 3:04
 Tom's Song - 4:24

Джерела 
 Strength Integrity Brotherhood  allmusic
 Strength Integrity Brotherhood last.fm

Альбоми 25 ta Life
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Березень 2009